William Mahoney ist der Name folgender Personen:

* William Mahoney (Gewerkschafter) († 1984), kanadischer Gewerkschafter 
 William B. Mahoney (1912–2004), US-amerikanischer Journalist 
 William F. Mahoney (1856–1904), US-amerikanischer Politiker
 William Patrick Mahoney junior (1916–2000), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 William Mahony